«Loca» () — перший сингл колумбійської співачки Шакіри з альбому «Sale el Sol», випущений 10 вересня 2010 року лейблом Epic. Було записано дві версії пісні: англомовна разом з британським репером Dizzee Rascal та іспанська з домініканським репером El Cata.

Список композицій і форматів 
 Digital Download (англійська версія)
 «Loca» (з Dizzee Rascal) — 3:11

 Digital Download (іспанська версія)
 «Loca» (з El Cata) — 3:04

 CD-сингл
 «Loca» (з Dizzee Rascal) — 3:11
 «Loca» (з Dizzee Rascal) (Gucci Vump aka Brodinski & The Shoes Discothèque Remix) — 4:07

 Цифровий EP
 «Loca» (з Dizzee Rascal) (JS Mix) — 3:13
 «Loca» (з Dizzee Rascal) (Sticky Drums Remix By Gucci Vump Aka Brodinski and the Shoes) — 3:14
 «Loca» (з Dizzee Rascal) (радіо версія Freemasons) — 3:01
 «Loca» (з Dizzee Rascal) (музичне відео) — 3:24

Офіційні версії 
 English Version (Feat. Dizzee Rascal)
 Spanish Version (Feat. El Cata)
 JS Mix — Spanish Version (Feat. El Cata)
 JS Mix — English Version (Feat. Dizzee Rascal)
 Freemasons Club Vocal (Feat. Dizzee Rascal)
 Freemasons Club Dub (Feat. Dizzee Rascal)
 Freemasons Mixshow Extended Edit (Feat. Dizzee Rascal)
 Freemasons Radio Edit (Feat. Dizzee Rascal)
 Freemasons Spanglish Club Vocal (Feat. Dizzee Rascal)
 Freemasons Spanglish Radio Edit (Feat. Dizzee Rascal)
 Freemasons Spanish Club Vocal (Feat. El Cata)
 Freemasons Spanish Club Instrumental
 Freemasons Spanish Radio Edit (Feat. El Cata)
 Static Revenger Mix (Feat. Dizzee Rascal)
 Static Revenger Radio Edit (Feat. Dizzee Rascal)
 Static Revenger Spanish Mix (Feat. El Cata)
 Static Revenger Spanish Radio Edit (Feat. El Cata)
 Michel Cleis Vocal Mix (Feat. Dizzee Rascal)
 Michel Cleis Dub (Feat. Dizzee Rascal)

Чарти

Історія виходу

Примітки

Посилання 
 Відеокліп іспанської версії  на Youtube.
 Відеокліп англійської версії  на Youtube.

Пісні за алфавітом
Сингли 2010
Пісні Шакіри
Пісні, написані Шакірою
Англомовні пісні
Іспаномовні пісні